Mihai Bravu  (nume alternativ pentru Mihai Viteazul) se poate referi la:

Diviziuni administrative 
 Mihai Bravu, comună în județul Tulcea
 Mihai Bravu, comună în județul Giurgiu

Localități 
 Mihai Bravu, sat în județul Bihor
 Mihai Bravu, sat în județul Brăila
 Mihai Bravu, sat în județul Giurgiu, reședința comunei omonime
 Mihai Bravu, sat în județul Tulcea, reședința comunei omonime

Diverse 
 Mihai Bravu, stație de metrou în București

Vezi și 
Mihai Viteazu